Niewolnica Isaura – powieść autorstwa Bernardo Guimarãesa,
 Niewolnica Isaura – brazylijska telenowela z 1976 roku,
 Niewolnica Isaura – brazylijska telenowela z 2004 roku,
 Niewolnica Isaura – brazylijski film z 1949 roku w reżyserii Euripidesa Ramosa